Элвин Сингх (; 9 июня 1988, Мба) — фиджийский футболист, центральный защитник сборной Фиджи и футбольного клуба «Маунт-Друитт Таун Рейнджерс».

Карьера 
Сингх начал свою карьеру в клубе «Мба». 6 сентября 2008 года он дебютировал в национальной сборной Фиджи в победном матче против Вануату, выйдя на замену на 80-й минуте вместо Питы Болатога. В период между 2008 и 2010 годами он выиграл чемпионат Фиджи.

В 2010 году Сингх отправился в «Хекари Юнайтед» из Папуа-Новой Гвинеи. В сезоне 2010/2011 команда выиграла национальный чемпионат. В 2011 году он вернулся в «Мба» и снова выиграл чемпионат Фиджи в 2011 и 2012 годах. В 2012 году Сингх был вызван на Кубок наций ОФК в составе сборной Фиджи, где команда не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в группе.

В товарищеском матче 19 августа 2015 года в матче против сборной Тонга он забил свой первый гол за национальную команду. Матч в итоге завершился в пользу Фиджи со счётом 5:0. В 2016 году тренер Франк Фарина вызвал Сингха для участия на летних Олимпийских игр 2016 года. Там он сыграл во всех трёх играх сборной Фиджи.

В 2014 году Сингх в третий раз в карьере вернулся в «Мба». В 2016 году Сингх в составе клуба «Мба» в четвёртый раз стал чемпионом Фиджи. В январе 2017 года он уехал из «Мба» в Австралию и присоединился к клубу «АПИЯ Лейхгардт Тайгерс», который представлял Премьер-лигу Нового Южного Уэльса.

Голы за сборную

Достижения 
 Мба
 Чемпион Фиджи (4): 2008, 2011, 2012, 2016
 Хекари Юнайтед
 Чемпион Папуа — Новой Гвинеи: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Фиджи
Игроки сборной Фиджи по футболу
Игроки ФК «Мба»
Игроки ФК «Хекари Юнайтед»
Игроки ФК «АПИА Лейхардт Тайгерс»
Игроки ФК «Маунт-Друитт Таун Рейнджерс»